Capranica  kan syfta på:

 Capranica - en ort och kommun i provinsen Viterbo i regionen Lazio i Italien. 
 Caprarica di Lecce - en ort och kommun i provinsen Lecce i regionen Apulien i Italien
 Capranica Prenestina - en ort och kommun i storstadsregionen Rom i regionen Lazio i Italien.